George Hendrik Breitner
 Paul Breitner
 Ernest Breitner